— японская женская идол-группа, продюсируемая поэтом-песенником Ясуси Акимото.
Изначально была подгруппой идол-группы Keyakizaka46 и называлась . Название группы заимствовано от улицы Хазака в Минато-ку, Токио, следуя обычаю называть группы в честь холмов в серии Сакамити. Капитаном группы является Куми Сасаки., а фанаты группы известны как Охисама (おひさま).

История 
Создание группы Hiragana Keyakizaka46 было анонсировано 30 ноября 2015 года. В мае следующего года был обнародован список участников первого поколения, а в октябре состоялся первый сольный концерт, озаглавленный Hiragana Omotenashi-kai.

В феврале 2019 года группа была переименована в нынешнее название — Hinatazaka46.

27 марта 2019 года у группы Hinatazaka46 вышел дебютный сингл, озаглавленный «Kyun». Сингл дебютировал на 1-м месте японских чартов.

Капитан группы — Куми Сасаки.

У группы есть собственное телевизионное шоу, озаглавленное HINABINGO!.

Состав

Бывшие участницы

Дискография

Синглы

Фильмография

Телесериалы 
  (Nippon TV, 2017)
 Re:Mind (TV Tokyo, 2017)
 Dasada (Nippon TV, 2020)

Фотобуки

Награды

Примечания 

Гёрл-группы Японии
Идол-группы Японии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2015 году